Salvatore Matarrese – imprenditore italiano
Salvatore Matarrese – dirigente d'azienda e politico italiano